La Zurich Premiership 2003-04 fu il 17º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.

Iniziato il 12 settembre 2003, è terminato con la finale del 29 maggio 2004, che ha visto la vittoria finale dei London Wasps contro il Bath Rugby. Le dodici squadre partecipanti hanno dapprima disputato la regular season con gare di andata e ritorno; le migliori tre hanno poi avuto accesso ai play-off, giocati con la formula dell'eliminazione diretta.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff 
Come per la stagione 2002–03, la prima classificata nel girone unico ebbe accesso diretto alla finale dove incontrò la vincente della semifinale, disputata tra la seconda e la terza classificata.

Semifinale

Finale

Zurich wildcard 
Le squadre piazzate dal 4º al 7º posto nella stagione regolare disputarono una fase a eliminazione diretta per ottenere l'ultimo posto disponibile in Heineken Cup. Pur vincendo la sua semifinale, Gloucester si ritirò dalla finale, poiché a seguito della vittoria dei London Wasps nella edizione 2003-2004 della Heineken Cup, alle squadre inglesi venne assegnato un posto aggiuntivo. Tale posto venne assegnato a Gloucester che era la squadra meglio classificata nella regular season, tra quelle non automaticamente qualificate per la Heineken Cup.

Semifinale

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  Risultati e classifica di English Premiership 2003-2004, da PremiershipRugby.com